Barcelona puede referirse a:

Lugares
 Barcelona, ciudad española situada al noreste de la península ibérica, capital de la provincia homónima y de Cataluña;
 Provincia de Barcelona, una de las cuatro provincias de Cataluña, España.
 Barcelona (Aruba), localidad de este país autónomo del Reino de los Países Bajos;
 Barcelona (Ecuador), comuna de Ecuador;
 Barcelona (Filipinas), localidad de la provincia de Sorsogon;
 Barcellona, comuna de la región autónoma de Sicilia en Italia;
 Barcelona (Rio Grande do Norte), municipio brasileño;
 Barcelona (Venezuela), ciudad capital del estado Anzoátegui en Venezuela;

Otros
 Barcelona (álbum), de Freddie Mercury y Montserrat Caballé;

 Barcelona (canción), de Freddie Mercury y Montserrat Caballé;
 Barcelona (escultura), de Frederic Marès;
 Barcelona (revista), revista satírica argentina;
 Barcelona Sporting Club, equipo de fútbol ecuatoriano;
 Julie F. Barcelona, botánica neozelandesa;
 (945) Barcelona, asteroide.
Fútbol Club Barcelona, equipo de fútbol de Cataluña, España.

Enlaces externos